Rencher ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Rencher (1798–1883), US-amerikanischer Politiker
 Derek Rencher (1932–2014), britischer Balletttänzer 
 Ingrid Rencher (1945–2022), österreichische Dramaturgin, Übersetzerin und Autorin
 Terrence Rencher (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Rancher